L'édition 2017 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Rohan Bopanna et Pablo Cuevas celle de double.

Faits marquants

Contexte 
Avec l'absence de Roger Federer, l'homme fort de ce début de saison, qui a remporté l'Open d'Australie et les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, le 1 mondial Andy Murray et son dauphin Novak Djokovic ont à cœur de lancer véritablement leur saison, après leurs défaites prématurées et leur forfait lors des trois premiers grands rendez-vous de la saison. Néanmoins, ils doivent redouter le tenant du titre, Rafael Nadal, qui tente de confirmer sa bonne forme par un premier titre sur terre battue, après ses défaites en finale à Melbourne en janvier et en Floride le mois précédent. Gaël Monfils, finaliste sortant, est, quant à lui, contraint au forfait en raison d'une blessure au tendon et au genou, contractée quelques semaines auparavant.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut tentent de conserver leur titre, eux qui ont perdu leur statut de tête de série 1 à la suite de leurs défaites prématurées à Indian Wells et Miami, dont ils étaient les tenants du titre. Ils doivent notamment être vigilants à la bonne forme de la paire Raven Klaasen - Rajeev Ram, vainqueurs du premier Masters 1000 de l'année, et du tandem Łukasz Kubot - Marcelo Melo, lauréats en Floride.

Forfaits 
En simple, on note les non-participations des Américains John Isner (23), Sam Querrey (26), Jack Sock (14) et Donald Young (42), de l'Argentin Juan Martín del Potro (34), du Croate Ivo Karlović (21), de l'Espagnol Fernando Verdasco (31), du Japonais Kei Nishikori (7) et du Suisse Roger Federer (4). En double, ce sont les jumeaux américains Bob et Mike Bryan (2) qui renoncent à prendre part à la compétition.

On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Argentin Federico Delbonis, de l'Australien Nick Kyrgios, du Canadien Milos Raonic, de l'Espagnol David Ferrer et des Français Richard Gasquet et Gaël Monfils. Ils sont respectivement remplacés par Pierre-Hugues Herbert, Damir Džumhur, Tommy Robredo, Daniil Medvedev, Nikoloz Basilashvili et Nicolás Almagro.

Pendant le tournoi

En simple 
Plusieurs têtes d'affiche tombent avant les quarts de finale. Jo-Wilfried Tsonga, demi-finaliste l'année précédente et absent des courts pendant un mois après la naissance de son premier enfant, est éliminé dès son entrée en lice par son compatriote Adrian Mannarino. En huitièmes de finale, alors qu'il mène 4-0 dans la dernière manche, le 1 mondial Andy Murray chute contre Albert Ramos-Viñolas ; Stanislas Wawrinka, tête de série 3, est pour sa part battu par Pablo Cuevas.

Novak Djokovic frôle, quant à lui, la défaite au  face à Gilles Simon, qui sert pour le match à 5-4 dans la . C'est finalement en quarts de finale que le Serbe est éliminé par David Goffin, après une bataille de haut niveau de plus de 2 h 30. Le Belge signe, lui, sa première victoire sur un joueur du top 3, et assure sa remontée dans le top 10.

Albert Ramos-Viñolas atteint pour la première fois de sa carrière la finale d'un Masters 1000 à la suite de ses victoires marquantes contre Andy Murray, Marin Čilić et Lucas Pouille.

En double 
Le Monégasque Romain Arneodo et le Français Hugo Nys, classés respectivement  et  dans la discipline, créent la surprise en battant au  Pablo Carreño-Busta et Guillermo García-López,  au classement de la Race, en huitième de finale Jean-Julien Rojer et Horia Tecău,  au classement de la Race, et enfin Jamie Murray et Bruno Soares, têtes de série 3.

Les tenants du titre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut s'inclinent en demi-finale face à Feliciano López et Marc López.

Lauréats 
Rafael Nadal s'impose pour la  fois à Monte-Carlo en battant en finale son compatriote Albert Ramos-Viñolas en 2 sets (6-1, 6-3). Il devient le premier joueur à remporter 10 fois un même tournoi. Il remporte son  tournoi ATP, son  Masters 1000 et son  tournoi sur terre battue, battant le record de titres sur ocre qu'il co-détenait avec Guillermo Vilas.

En double, Rohan Bopanna et Pablo Cuevas remportent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Feliciano López et Marc López. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Sport à Monaco en 2017
Sport en France en avril 2017
Tennis masculin en 2017
Tennis en avril 2017